Roos steht für:
 Roos (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Roos (England), Dorf in Yorkshire
 die Roos, Altarm des Niederrheins bei Duisburg-Rheinhausen, siehe Naturschutzgebiet Rheinaue Friemersheim
 Roos-Gletscher in der Antarktis

Siehe auch:
 Rohs
 Ros
 Rose